Серге́й Руде́нко:
 Руденко, Сергей Владимирович (род. 1970) — российский государственный и партийный деятель, Глава города Кургана.
 Руденко, Сергей Евсеевич (род. 1956) — украинский промышленный деятель, Герой Украины.
 Руденко, Сергей Иванович (1885—1965) — российский археолог и антрополог.
 Руденко, Сергей Игнатьевич (1904—1990) — советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза. Руденко, Сергей Николаевич (1900 года—19??) — советский военачальник, полковник